Termin TTK ima više značenja.

 Tau-protein kinaza, enzim
 TTK (gen)